Hermann Ebert kan syfta på:

 Hermann Ebert (1855–1936),  dansk grosshandlare och politiker
 Hermann Ebert (1861–1913), tysk fysiker